kłobuk – nakrycie głowy:
 pilśniowy kapelusz góralski
 ozdobne nakrycie głowy duchownych prawosławnych i greckokatolickich
 dawniej: wysokie nakrycie głowy – kołpak
 kłobuk – demon opiekujący się ogniskiem domowym.
 Chochlik, diabeł, demon występujący w legendach warmińskich. Przeszkadzał w żniwach, np. zatruwając zboże.
 Kłobuk – inna nazwa herbu szlacheckiego Nabram
 kłobuk – staropolska nazwa pąka kwiatowego
 Kłobuk –  wzniesienie o wysokości (814 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce w Górach Bystrzyckich w Sudetach Środkowych